Carolus kan avse:

Carolus (namn) – en latiniserad version av Karl
Carolus (djur) –  ett insektsläkte i familjen kilstritar
Carolus (mynt) - benämningen på olika mynt med Carolus som namnet på härskaren
Carolus (växter) – ett släkte av tvåhjärtbladiga växter